Henri-Corentin Buysse, surnommé « Riton », (né le  à Amiens en France) est un joueur professionnel de hockey sur glace évoluant au poste de gardien de but au sein des Gothiques d'Amiens.

Carrière

Carrière en club 
Il commence sa carrière en jouant pour l'équipe de sa ville natale, les Gothiques en 2006. Il joue alors une partie des matchs aux côtés du gardien d'expérience Éric Raymond. La saison suivante, Éric Raymond quitte le Coliséum d'Amiens et il est remplacé par Landry Macrez. Ce dernier joue la majorité des matchs de l'équipe mais Buysse joue tout de même une quinzaine de matchs et à la fin de la saison régulière, il reçoit le trophée Jean-Pierre-Graff du meilleur espoir de la saison. C'est la première fois depuis l'instauration du trophée en 1980, qu'un gardien de but est récompensé.
Le , pour son retour à Amiens avec sa nouvelle équipe des Avalanche du Mont-Blanc, le gardien français encaisse 7 buts lors de la défaite des siens 11 à 3.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de France pour la première fois lors d'une compétition officielle internationale en 2005 en jouant le championnat du monde junior moins de 18 ans (première division).

Statistiques

| 2007-2008 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 15 || || || || || || 3,05 || || || || 3 || || || || || 2,85 || || || 
|-
| 2008-2009 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 24 || || || || || || 3,26 || || || || 8 || || || || || 3,02 || || || 
|-
| 2009-2010 || Avalanche du Mont-Blanc || Ligue Magnus || 26 || || || || || || 4,78 || || || || 5  || || || || || 2,40 || || || 
|-
| 2010-2011 || Avalanche du Mont-Blanc || Ligue Magnus || 23 ||  ||  ||  ||  ||  || 4,84 ||  ||  ||  || 4  ||  ||  ||  ||  || 3,06 ||  ||  || 
|-
| 2011-2012 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus || 26 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,21 ||  ||  ||  || 5 ||  ||  ||  ||  || 2,87 ||  ||  || 
|-
| 2012-2013 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus || 19 || 10 || 7 || 2 ||  || 62 || 3,19 || 91,1 || 0 || 0 || 8 ||  ||  ||  ||  || 2,98 || 91,5 ||  || 
|-
| 2013-2014 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 23 || 14 || 7 || 2 ||  || 61 || 2,63 || 92,0 || 1 || 0 || 8 ||  ||  ||  ||  || 3,45 || 90,0 ||  || 
|-
| 2014-2015 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 24 || 8 || 14 || 2 ||  || 70 || 3,00 || 91,9 || 1 || 0 || 13 ||  ||  ||  ||  || 2,30 || 93,2 ||  || 
|-
| 2015-2016 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 24 || 8 || 2 || 15 ||  || 68 || 2,83 || 90,9 || 0 || 0 || 9  ||  ||  ||  ||  || 2,77 || 93,2 ||  || 
|-
| 2016-2017 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 41 || 13 || 24 || 4 ||  || 124 || 3,08 || 91,4 || 1 || 0 || 5  ||  ||  ||  ||  || 4,11 || 87,2 ||  || 
|-
| 2017-2018 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 39 || 25 || 10 || 3 ||  || 83 || 2,11 || 91,9 || 3 ||  || 12 || 6 || 6 ||  || 34 || 2,73 || 92,0 || 1 || 
|-
| 2018-2019 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 41 || 25 || 13 || 3 ||  || 87 || 2,14 || 92,5 || 5 ||  || 8 || 4 || 3 ||  || 15 || 2,04 || 93,7 || 1 || 
|-
| 2019-2020 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 37 || 22 || 7 || 6 ||  || 90 || 2,54 || 91,7 || 2 ||  || 7 || 3 || 4 ||  || 16 || 2,24 || 92,9 || 1 ||
 |-
| 2020-2021 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 13 || 6 || 6 || 0 ||  || 29 || 2,29 || 93,1 || 1 ||  || - ||  ||  ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2021-2022|| Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 35 || 20 || 9 || 0 ||  || 80 || 2,39 || 92,1 || 3 ||  || 6 || 2 || 3 || 340 || 18 || 3,18 || 89,3 || 0 || 
|-
| 2022-2023|| Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus ||  ||

En équipe de France 

| 2005 || Championnat de monde moins de 18 ans D1 || 2 || || || 3,10 || 85,0 || || || 
|-
| 2006 || Championnat du monde moins de 18 ans D1 || 4 || || || 5,00 || 86,8 || || || 
|-
| 2008 || Championnat du monde junior D1 || 4 || || || 5,29 || 86,5 || || || 
|-
| 2019 || Championnat du monde || 2 || 74 || 5 || 4,04 || 90,0 || 0 || 0 ||

Trophées et honneurs personnels 
Ligue Magnus
 2007-2008 : trophée Jean-Pierre-Graff (récompense le meilleur espoir de la saison en Ligue Magnus.)
 2009-2010 : sélectionné dans l'équipe étoile des joueurs français.
 2017-2018 : trophée Jean-Ferrand (récompense le meilleur gardien de but).

Références 

Naissance en mars 1988
Naissance à Amiens
Sportif né en Picardie
Joueur international français de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Gagnant du trophée Jean-Pierre-Graff
Gagnant du trophée Jean-Ferrand